El término Schirmer, un apellido, puede hacer referencia, en esta enciclopedia:

 a Gustav Schirmer (1829-1893), editor de música alemán-estadounidense, creador y director de la empresa G. Schirmer, editora de música clásica;
 a G. Schirmer, empresa editora de música clásica;
 a Hans Marsilio Purrmann Schirmer (1880 – 1966), pintor expresionista alemán;
 a Heinrich Ernst Schirmer (1814 – 1887), arquitecto alemán;
 a Johann Wilhelm Schirmer (1807 – 1863), pintor romántico alemán, paisajista, profesor de las escuelas de Düsseldorf y de Karlsruhe;
 a (August) Wilhelm (Ferdinand) Schirmer (1802 – 1866), pintor paisajista alemán, profesor de la Academia de las Artes de Prusia.